M33 kan syfta på
 M33 (spårvagn) – en spårvagnsmodell i Göteborg
 M33 – en spiralgalax, se Triangelgalaxen